Аржан-Суу ( — святая вода) — родник, памятник природы Республики Алтай. Расположен у полотна Чуйского тракта на 478 км. Это один из самых популярных источников Горного Алтая, он находится на правом берегу Катуни, недалеко от села Манжерок. Источник расположен в нижней части крутого борта долины в крайнем западном отроге хребта Иолго, в районе глубинного разлома.

Вода источника гидрокабонатно-кальциево-магниевая с содержанием серебра (так называемая «живая вода») и двухвалентного железа («мёртвая вода»), содержание которого больше, чем в Ессентуках и Боржоми. Вода также содержит медь и марганец. Температура воды — 7—8 °C. По «Классификации минеральных вод и лечебных грязей для целей их сертификации (Минздрав России, методические указания № 2000/340)» воды родника могут быть отнесены к минеральным природным столовым водам и использованы как нативные пресные воды.

Местные жители считают источник святым. Рядом с ним расположены кафе и сувенирные лавки.

Примечания 

Памятники природы Республики Алтай
Родники Республики Алтай
Водные объекты Майминского района
Гидрологические памятники природы